Wilhelm Meise ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Meise (General) (1891–1974), deutscher Generalleutnant
 Wilhelm Meise (Ornithologe) (1901–2002), deutscher Ornithologe